Název Regen může označovat:

 Regen (město) – město v Dolním Bavorsku, česky Řezeň nebo Řezné
 Regen (řeka) – řeka pramenící na Šumavě, vlévající se do Dunaje, česky Řezná
 Zemský okres Regen – zemský okres v Bavorsku

Související články 
 Großer Regen – zdrojnice Schwarzer Regen pramenící na Šumavě, česky Velká Řezná
 Kleiner Regen – zdrojnice Schwarzer Regen pramenící na Šumavě, česky Malá Řezná
 Schwarzer Regen – zdrojnice Regen vznikající soutokem Großer Regen a Kleiner Regen, česky Černá Řezná
 Weisser Regen – zdrojnice Regen odtékající z Malého Javorského jezera, česky Bílá Řezná